Пёльфинг-Брунн () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Дойчландсберг.  . Официальный код  —  60 323.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хорст Пёльцль (СДПА) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 4 места.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии